Boskär kan syfta på:

Geografi

Finland

 Boskär, Vasa, Österbotten, 
 Boskär, Gustavs, Egentliga Finland, 
 Boskär, Nagu, Åboland,

Sverige

 Boskär, Gävle kommun, Gästrikland, 
 Boskär, Oskarshamns kommun, Småland,

Se även
Buskär
Bodskär
Hamns Bosskär
Stora Bosskär
Inre Bosskär